Statensingel (Maastricht) - straat in Maastricht
 Statensingel (Gouda) - buurt in Gouda
Statensingel (Rotterdam) - straat in Rotterdam